Барон Карл Ка́рлович фон Вра́нгель (; 1800—1872) — российский военный, генерал от инфантерии.

Биография 
Происходил из древнего дворянского рода Врангелей датского происхождения, в XII веке переселившегося в Эстляндию, представители которого с XVIII века находились на русской службе. Сын барона Карла-Густава фон Врангеля (1773—1813) от первого брака с Кристиной-Елизаветой фон Вернсдорф. Родился в Людвиново (Белорусская, затем Витебская губерния). С 1810 года учился в иезуитской школе в Витебске. Оставшись после смерти отца в 1813 году сиротой, воспитывался в Императорском военном сиротском доме.

В марте 1819 года был произведён в прапорщики Учебного Карабинерного полка; в 1820 году переведён в Лейб-гвардии Егерский полк.

В 1827 году отправлен на Кавказ и прикомандирован к 42-му егерскому полку. Принимал участие в военных действиях против персиян и турок, причём особенно отличился при взятии Карса и Ахалцыха. 1 января 1829 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени за № 4251.

Вернувшись после войны в Лейб-гвардии Егерский полк, он участвовал с ним в Польской кампании в 1831 году. За отличие при штурме Варшавы удостоен золотой сабли с надписью «За храбрость». В 1834 году произведён в полковники.

В 1837 году снова отправлен на Кавказ. Назначен командиром Эриванского полка. Принимал участие в военных экспедициях против горцев; 10 октября 1843 года был произведён в генерал-майоры и назначен командиром Резервной гренадерской бригады Отдельного Кавказского корпуса.

1849 год — назначен командиром 21-й пехотной дивизией; 6 декабря 1851 года — произведён в генерал-лейтенанты. В 1853 году назначен начальником Ахалцыхского отряда, в 1854 году — Эриванского отряда.

Последним подвигом его было поражение 15-тысячного турецкого корпуса Селим-паши на Чингильских высотах (17 июля 1854 года), причём он был ранен пулей в берцовую кость. Через два дня без боя занял Баязет.  — таков текст Высочайшего указа от 5 августа 1854 года о награждении Карла Карловича орденом Святого Георгия 3-го класса за № 481.

По излечении от раны Врангель был назначен начальником резервной дивизии 6-го пехотного корпуса и командующим войсками, расположенными от Николаева до Перекопа. После Крымской войны был назначен начальником 3-й пехотной дивизии, затем командовал 4-м армейским корпусом.

30 августа 1861 года произведён в генералы от инфантерии.

В 1862 году временно командовал войсками Киевского военного округа, затем был назначен членом Военного совета и инспектором войск.

По случаю 50-летнего юбилея служебной деятельности, 25 марта 1869 года Карл Карлович Врангель был удостоен звания генерала, состоящего при Особе Его Величества.

Женился 14.5.1829 на Каролине Антоновне фон Тизенгаузен. В браке родилось трое детей: Николай (1830—?), Павел (1834—?), Елена.

Скончался  года в Гродно.

Примечания

Источники 
 Бар. Фон-Врангель Карл Карлович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е августа 1872. — С. 89.
 
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генералы при Особе Его Величества
Участники Крымской войны
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Карл Карлович
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Персоналии:Карс
Персоны без указанного места рождения
Члены Военного совета Российской империи